Argyle bezeichnet folgende Orte:

 Argyle (Australien)
 Argyle (St. Vincent und die Grenadinen)

in Kanada:
 Argyle (Guysborough County), Nova Scotia
 Argyle (Manitoba)
 Argyle (New Brunswick)
 Argyle (Ontario)
 Argyle (Yarmouth County), Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Argyle (Florida)
 Argyle (Georgia)
 Argyle (Illinois), im Boone und im Winnebago County
 Argyle (Iowa)
 Argyle (Kentucky)
 Argyle (Maine)
 Argyle (Michigan)
 Argyle (Minnesota)
 Argyle (Missouri)
 Argyle (New York)
 Argyle (Pointe Coupee Parish, Louisiana)
 Argyle (Terrebonne Parish, Louisiana)
 Argyle (South Dakota)
 Argyle (Texas)
 Argyle (Washington)
 Argyle (West Virginia)
 Argyle (Wisconsin), im Lafayette County
 Argyle (Town, Wisconsin), Town(ship) im Lafayette County
 Argyle Forest, im Duval County, Florida
 Argyle Heights, im Stafford County, Virginia
 Argyle Hills, im Stafford County, Virginia
 Argyle Plantation, im Pointe Coupee Parish, Louisiana
 Argyle Terrace, im Stafford County, Virginia

Personen mit „Argyle“ als Namensbestandteil:
 Argyle Goolsby (* 1979), US-amerikanischer Horrorpunk-Musiker
 Hayden Argyle (* 1986), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Michael Argyle (1925–2002), britischer Sozialpsychologe

Sonstige Verwendungen des Wortes „Argyle“:
 Argyle (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Argyle (Motorradhersteller), ehemaliger britischer Motorradhersteller
 Argyle (Muster), ein Muster aus rautenförmigen Blöcken
 Argyle Airport, Flughafen im Washington County, New York
 Argyle Drain, Fließgewässer im Sanilac County, Michigan
 Argyle Hollow Barrens Nature Preserve, Park im McDonough County, Illinois
 Argyle Howey Drain, Fließgewässer im Sanilac County, Michigan
 Argyle International Airport, internationaler Flughafen von St. Vincent und die Grenadinen
 Argyle Island, Insel im Chatham County, Georgia
 Argyle Lake, See im Suffolk County, New York
 Argyle Lake State Park, Park im McDonough County, Illinois
 Argyle Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller
 Argyle Park, Park im Montgomery County, Maryland
 Argyle Street Park, Park im Livingston County, Michigan
 Argyle-Woodland Run, Fließgewässer im Franklin County, Ohio
 Plymouth Argyle, englischer Fußballverein

im NRHP gelistete Objekte:
 Argyle (Houma), in Houma, Louisiana, ID-Nr. 94000657
 Argyle Building, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 05000891
 Argyle Flats, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83002397

Siehe auch:
 Argyll (Begriffsklärung)